Antonio Marussi – matematico e geodeta italiano
 Erminio Marussi – ex calciatore italiano
 Garibaldo Marussi – scrittore, poeta, critico d'arte, traduttore e giornalista italiano